Karaköl bezeichnet:

 Karaköl, eine Stadt in Kirgisistan
 Karaköl (Usbekistan), ein Salzsumpf und Versickerungsgebiet des Serafschan in Usbekistan

Siehe auch:
 Karakol (Begriffsklärung)
 Karagöl
 Karakul